Return of the Mack – album di Mark Morrison del 1996
Return of the Mack – singolo di Mark Morrison del 1996 estratto dall'omonimo album